BP je lahko:
 kratica za British Pharmacopoeia
 kratica za kriptološko ustanovo Bletchley Park
 kratica za "bodi pripravljen" (angl. "be prepared")
 angleška kratica za krvni tlak (angl. blood pressure)

b.p.:
 v medicini: brez posebnosti

Glej tudi